

События 
 Консулы имп. Лициний и цезарь Крисп.
 В Египте основана первая в мире киновия.
 Умер Лю Цун. Переворот Цзинь Чжуна.
 318 — Император Хань Лю Цань.
 318 — Император Хань Цзинь Чжунь (Хань-ван).
 Лю Яо переименовал династию Хань в Чжао.
 318—328 — Император Чжао Лю Яо.
 Союз Муюнов с Цзинь.

Скончались 
 Лю Цань — последний император хуннского государства Северная Хань.
 Лю Цун — император хуннского государства Северная Хань.
 Минь-ди (Западная Цзинь) — четвёртый император империи Цзинь.
 Фань Чаншэн — даосский отшельник.
 Цзинь Чжунь — один из высших чиновников государства Северная Хань.

См. также